Dzwoneczek – postać fikcyjna, wróżka, przyjaciółka Piotrusia Pana
 Dzwoneczek – amerykański film z 2008
 Dzwoneczek – miesięcznik dla dzieci

Zobacz też 
 Dzwoneczek i zaginiony skarb – film z 2009
 Dzwoneczek i uczynne wróżki – film z 2010
 Dzwoneczek i sekret magicznych skrzydeł – film z 2012
 Dzwoneczek i tajemnica piratów – film z 2014
 Dzwoneczek i bestia z Nibylandii – film z 2015